Молнар — фамилия.
 Молнар, Брижитка (род. 1985) — сербская волейболистка, нападающая, чемпионка Европы 2011 года.
 Молнар, Иштван  (род. 1968) — советский и украинский художник.
 Молнар, Павол (1936—2021) — чехословацкий футболист, нападающий.
 Молнар, Роберт Андреевич (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник.

См. также 
 Мольнар